Маскарви́ль (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Караман. Округ коммуны — Тулуза.

Код INSEE коммуны — 31325.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 600 км к югу от Парижа, в 26 км к востоку от Тулузы.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 183 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 134 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 109 были экономически активными, 25 — неактивными (показатель активности — 81,3 %, в 1999 году было 77,9 %). Из 109 активных жителей работали 104 человека (56 мужчин и 48 женщин), безработных было 5 (4 мужчины и 1 женщина). Среди 25 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 5 — пенсионерами, 3 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Маскарвиль и парк (XVII век). Исторический памятник с 1992 года
 Ветряная мельница Каррету (XVII век). Исторический памятник с 1992 года
 Церковь Св. Стефана

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна